Кана́л Э́льба — Лю́бек () или Кана́л Э́льба — Тра́ве — канал в Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Соединяет реку Эльба у города Лауэнбург и реку Траве, возле города Любек. Обеспечивает один из путей сообщения Эльбы с Балтийским морем.

Длина канала составляет 67 километров.

Канал существует со средних веков под названием . Изначально был построен между 1390 и 1398 годами, является одним из старейших каналов в Европе. Канал соединял реку , приток Траве, и реку , приток Эльбы. Канал входил в состав Старого соляного пути. Параметры старого канала — 0,85 метра в глубину, 7,5 метров в ширину и 94 километра в длину. Канал обслуживался 17 деревянными шлюзами, некоторые из которых сохранились до настоящего времени.

В 1900 году древний канал был заменён на новый канал Эльба — Любек. Частично канал прошёл по пути старого. Новый канал был спрямлён, существенно была уменьшена длина пути с 94 до 67 километров.

См. также 
 Список каналов Германии

Примечания

Ссылки 
 

Эльба-Любек